В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Arkansas 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Наташу Звєрєву 0-6, 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Сандра Чеккіні (переможниця)
  Лариса Нейланд (півфінал)
  Наташа Звєрєва (фінал)
  Еллі Гакамі (1-ше коло)

 Відсутня
 Террі Фелпс (1-ше коло)
 Робін Вайт (1-ше коло)
 Бетсі Нагелсен (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1987